La Supercoupe de Chypre est une compétition de football opposant le vainqueur du championnat de Chypre et au vainqueur de la coupe de Chypre.

Histoire

Finales

Bilan par club

Notes et références 

Compétition de football à Chypre
Chypre